
Edinburgh kan avse:
 8283 Edinburgh − en asteroid i huvudbältet

Geografi
Australien
 Edinburgh, South Australia

Kanada
 Edinburgh Island, Nunavut, Kanada
 New Edinburgh, Nova Scotia
 New Edinburgh, Ontario

Sydafrika
 Edinburgh, Limpopo
 Edinburgh, Nordvästprovinsen
 Edinburgh, Norra Kapprovinsen

USA
 Edinburgh, Indiana
 Edinburgh, Maryland
 Edinburgh, North Carolina
 Edinburgh, Ohio
 Edinburgh, South Carolina
 Edinburgh var också det ursprungliga namnet på Titusville, Pennsylvania 
 Edinboro, Pennsylvania, säte för Edinboro University of Pennsylvania
 Edinborough, Florida

Zimbabwe
 Edinburgh, Zimbabwe

Platser-Övrigt
 Edinboro, Saint Vincent och Grenadinerna, i pastoratet Saint Andrew
 Edinburgh of the Seven Seas, Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha, största bosättningen på Tristan da Cunha i Sydatlanten

Skottland
 Edinburgh - huvudstaden i Skottland
 City of Edinburgh - en av Skottlands kommuner
 Edinburgh Airport
 Edinburghs universitet
 Edinburghbeslutet, en politisk kompromiss för att tillgodose Danmarks invändningar mot Maastrichtfördraget

Personer
 Hertig av Edinburgh
 Justin Edinburgh, engelsk fotbollsspelare

Fartyg
 , sex fartyg med detta namn

Se även
 Dunedin (olika betydelser)
 Edinburgh Place, Hongkong
 Edinburgh Square, Caledonia, Ontario, Kanada
 Edinburg